Ravna Gora bezeichnet:

 Ravna Gora (Kroatien), einen Ort in Kroatien
 Ravna Gora (Gebirge), einen Hügelzug in Serbien
 Organizacija srpskih četnika Ravna Gora, eine großserbische Exilorganisation